Norra Kuvetjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Norra Kuvetjärnet, Dalsland, sjö i Åmåls kommun, 
Norra Kuvetjärnen (Silbodals socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun, 
Norra Kuvetjärnen (Västra Fågelviks socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun,

Se även
Kuvetjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn